Dit is de wereldranglijst van januari 2008 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 16 januari 2008.

Mannen 01